Tabellone  – ripiano destinato a un gioco
 Tabellone  – sostegno del canestro da pallacanestro